Нора́йр (Но́рик) Апетна́кович Месропя́н (; 30 апреля 1946, Ереван, Армянская ССР, СССР) — советский футболист, левый защитник. Мастер спорта.

Всю карьеру (1964—1978) провёл в ереванском «Арарате», в высшей лиге — 337 матчей, 3 гола. Сыграл 16 игр в еврокубках. Провёл 3 игры за олимпийскую сборную в 1971 году. В начале 90-х работал вторым тренером сборной Армении, позже стал заниматься ресторанным бизнесом в Ереване.

Достижения 
 командные:
 Чемпион СССР: 1973
 Серебряный призёр чемпионата СССР (2): 1971, 1976 (весна)
 Обладатель Кубка СССР (2): 1973, 1975
 Финалист Кубка СССР: 1976
 личные:
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (2): № 3 — 1971, 1973
 Рекордсмен «Арарата» по количеству проведенных в высшей лиге чемпионатов СССР матчей подряд без замен — 87 игр (с 08.06.1970 по 28.04.1973)

Примечания

Ссылки 
 На сайте playerhistory.com 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Футбольные тренеры Армении
Награждённые медалью «За заслуги перед Отечеством» (Армения)